What Separates Me from You четвертий студійний альбом американської металкор-групи A Day To Remember, який був випущений 16 листопада 2010 року.

Треклист 
 Sticks & Bricks – 3:16
 All I Want – 3:22
 It's Complicated – 2:57
 This Is the House That Doubt Built – 3:30
 2nd Sucks – 2:27
 Better Off This Way – 3:26
 All Signs Point to Lauderdale – 3:17
 You Be Tails, I'll Be Sonic – 3:47
 Out of Time – 3:26
 If I Leave – 3:24

Джерела 
 What Separates Me from You  Allmusic
 What Separates Me from You  last.fm

Альбоми A Day To Remember
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми